Чагай:
 Чагай — округ пакистанской провинции Белуджистан.
 Чагай — город в пакистанской провинции Белуджистан.
 Чагай — первое ядерное испытание Пакистана 28 мая 1998 года.

См. также 

 Чага